Substitute Natural Gas
Satellite news gathering
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
Sprinter Nieuwe Generatie, een treintype van de NS